Stride bezeichnet:
 Stride-Piano oder Ragtime-Stride, einen Musikstil
 STRIDE (IT-Sicherheit), ein Modell zur Klassifizierung von Risiken in der IT-Sicherheit

Stride ist der Familienname folgender Personen:
 Elizabeth Stride (1843–1888), britische Prostituierte und Opfer des Serienmörders „Jack the Ripper“
 Margaret Stride (* 1954), kanadische Sprinterin
 Melvyn Stride (* 1961), britischer Politiker

Sonstiges:
 Stride Peak, Berg auf der Pourquoi-Pas-Insel, Antarktis